Rolf Johansson är namnet på flera kända personer:

Rolf Johansson (skådespelare)
Rolf Johansson (författare)
Rolf Johansson, brottsling, se Tumba-Tarzan

Idrottare 
Rolf Johansson (fotbollsspelare), Ingemar Johanssons bror och sparringpartner, boxare och allsvensk fotbollsspelare
Rolf "Kinis" Johansson, allsvensk fotbollsspelare i Elfsborg
Rolf "Lillkubben" Johansson, allsvensk fotbollsmålvakt i Elfsborg
Rolf Johansson (rullstolscurlare)